LBF eller Lbf kan referere til flere ting:

 Landsbyggefonden – en dansk selvejende institution.
 Letklinkerindustriens BrancheForening – en dansk brancheforening.